Georgi Jordanow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Jordanow (Politiker) (* 1934), bulgarischer Politiker
 Georgi Jordanow (Fußballspieler) (* 1963), bulgarischer Fußballspieler